Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute du 4 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bryanne Stewart et Samantha Stosur.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en avril 2005
2005 en Floride